La final de la Liga de Campeones de la UEFA 1996-97 se disputó el día 28 de mayo de 1997 en el Estadio Olímpico de Múnich de Múnich, Alemania. Fue la 43ª edición de la final de la competición y los equipos que la disputaron fueron el Borussia Dortmund y la Juventus con resultado de 3-1 para los alemanes, que lograron su primera Liga de Campeones.

Partido

Referencias

Véase también 
 Liga de Campeones de la UEFA 1996-97
 Copa Intercontinental 1997
 Supercopa de Europa 1997
 Borussia Dortmund
 Juventus Football Club

1997
Fútbol en 1997
Eventos deportivos celebrados en Múnich
Deporte en Alemania en 1997